Маун — многозначный термин.

Известные значения:

 Ма́ун — остров в Адриатическом море (Хорватия).
 Мау́н — город в Ботсване.
 Маун — одно из названий валерианы.

Примечания